Sabra peut faire référence à :

Toponyme 
 Sabra, une commune de la wilaya de Tlemcen, dans l'Ouest algérien,
 Sabra, une commune rurale située dans le département de Bilanga au Burkina Faso,
 Sabra, une localité située dans le département de Nako au Burkina Faso,
 Sabra, un quartier ou une localité de la banlieue de Beyrouth (Liban), jouxtant Beyrouth-Ouest, un des lieux du massacre de Sabra et Chatila,
 Sabra, un village rural situé dans la région de Nador au Maroc,
 Sabra, un village situé dans la région de Kairouan en Tunisie.

Dénomination 
 Sabra, un prénom,
 Sabra, une super-héroïne de l'Univers Marvel,
 Sabra, un nom donné aux Juifs nés en Palestine ou depuis 1948 en Israël,
 Sabra, un membre du Parti socialiste français adhérant après le congrès d'Épinay,
 La Sabra, une voiture de sport.

Biologie 
 sabra, un textile végétal ou synthétique imitant l'aspect de la soie,
 Sabra, un genre de lépidoptères de la famille des Drepanidae, comprenant une seule espèce : Sabra harpagula,
 Sabra ou tsabar (), ou encore saber/sabar (), un nom courant donné aux cactus du genre Opuntia et à leurs fruits (figues de Barbarie) et par extension, à un Juif natif d'Israël.

Cinéma 
 Sabra, film de Denys de La Patellière sorti en 1970

Homonymie de toponyme